Bohnenstengel ist der Familienname folgender Personen:
  Andreas Bohnenstengel (* 1970), deutscher Fotokünstler
 Karl Bohnenstengel (1890–1965), deutscher Politiker (KPD), MdR